Ashfaq ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Ashfaq (* 1985), maledivischer Fußballspieler
 Qais Ashfaq (* 1993), englischer Boxer

en:Ashfaq